

Bateaux 
 Westerland, navire de la CMA-CGM

Toponymie 
 Westerland, ancienne commune autonome de l'île de Sylt, aujourd'hui intégrée à la commune de Sylt, en Schleswig-Holstein, en Allemagne
 Westerland, village situé sur l'ancien île de Wieringen, en Hollande-Septentrionale, aux Pays-Bas

Divers 
‘Westerland’, cultivar de rosier